Натуральне число 1676
 1676 рік до нашої ери
 1676 рік нашої ери